Reykholt peut désigner :
 Reykholt, une localité d'Islande dans la municipalité de Bláskógabyggð de la région de Suðurland ;
 Reykholt, une localité d'Islande dans la municipalité de Borgarbyggð de la région de Vesturland.